

Divers 
 Un mot anglais qui est notamment passé en français au  au sens de rencontre sportive ;
 Match, une enseigne de grande distribution ;
 Paris Match, un magazine français d'actualité, de haute société et d'image ;
 Match, un ancien journal sportif, ancêtre de Paris Match ;
 Match, un artiste norvégien de musique pop gagnant en 1976 du Spellemannprisen ;
 match.com, une société internet spécialisée dans les rencontres.

Cinéma 
 Match, un film américain réalisé par Stephen Belber (2015) ;
  , un film sud-coréen écrit et réalisé par Kim Hyeong-joo (2022).

Bande dessinée 
Match, une bande dessinée de Grégory Panaccione sortie en 2014.
 Match (Marvel Comics), un super-héros de l'univers Marvel.
 Match (DC comics), un vilain de l'univers DC. il est le clone de Superboy et un membre des Titan East.

Voir aussi autre orthographe 
matches (allumettes en anglais) peut faire référence à :
 Matches, un film réalisé par Allan Dwan en 1913.